Pruno ima više značenja:
 Pruno, Bolzano
 Pruno, Lucca